

Belgique 
 Abbaye de Beaulieu, (Petegem-aan-de-Schelde, Flandre-Orientale)

France 
 Abbaye de Beaulieu, (Hortes, Haute-Marne)
 Abbaye de Beaulieu, (Beaulieu-en-Argonne, Meuse)
 Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue ou Belloc, (Ginals, Tarn-et-Garonne)
 Abbaye de Beaulieu, Sin-le-Noble (Nord)
 Abbaye de Beaulieu, Languédias (Côtes-d'Armor)
 Abbaye de Beaulieu, (Trannes, Aube)
 Abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne, (Corrèze)
 Abbaye de Beaulieu, à Ferques (Pas-de-Calais)
 Abbaye de Beaulieu, à Beaulieu (Isère)

Royaume-Uni 
 Abbaye de Beaulieu, (Hampshire, Angleterre), située à Beaulieu, dans le Sud de l'Angleterre

Voir aussi 
 Liste des abbayes et monastères

Homonymie d'abbayes